Thaden ist der Name einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, siehe Thaden

Thaden ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Georg Jakob von Thaden (1829–1879), preußischer Sanitätsrat
 Friedrich Gottlieb Eduard von Thaden (1809–1886), Oberbürgermeister von Altona
 Louise Thaden (1905–1979), US-amerikanische Fliegerin
 Ludwig Thaden (1849–1896), deutscher Schriftsteller
 Nicolaus von Thaden (1770–1848), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Thadden